My Babysitter's a Vampire (film), een Canadese televisiefilm uit 2010
 My Babysitter's a Vampire (televisieserie), een daarop gebaseerde televisieserie